Vytrvalostní závod žen na Mistrovství světa v biatlonu 2021 se konal v úterý 16. února jako třetí ženský závod šampionátu na pokljuckém biatlonovém stadionu. Na trati 15 km jely závodnice pět tříkilometrových okruhů s dvěma střelbami vleže a dvěma vstoje. Zahájení proběhlo ve 12.05 hodin středoevropského času. Do vytrvalostního závodu nastoupilo 97 biatlonistek z 30 zemí.

Obhájkyní prvenství byla Italka Dorothea Wiererová, která po dvou chybách na střelnici obsadila deváté místo.

Medailistky  
Mistryní světa se stala 24letá Češka Markéta Davidová, která jako jedna ze dvou členek startovního pole ani jednou nechybovala na střelnici. V běžecké části zajela druhý nejrychlejší čas po Norce Tiril Eckhoffové. Na svém třetím světovém šampionátu získala první individuální medaili a po stříbru ze smíšené štafety v Anterselvě 2020 celkově druhou. Navázala tak na pódiové výkony ze Světového poháru 2018/2019, kdy byla ve vytrvalostním závodu druhá v Canmore a třetí v Pokljuce. Po Kateřině Holubcové  (1993), Romanu Dostálovi (2005) a Gabriele Koukalové (2017) se stala čtvrtým mistrem světa v individuálním závodu z Česka.

Stříbrný kov vybojovala úřadující olympijská vítězka a mistryně světa z roku 2019 Hanna Öbergová, která za Davidovou zaostala o téměř 28 sekund. 25letá Švédka, průběžně druhá žena celkové klasifikace Světového poháru, na střelnici jednou chybovala při druhé střelbě vleže, což znamenalo minutovou penalizaci. Z mistrovstvích světa si odvezla šestou medaili, respektive třetí individuální.

Bronz získala 24letá Norka Ingrid Landmark Tandrevoldová se ztrátou jedné minuty a čtyř sekund na vítěznou Davidovou. Na střelnici se dopustila jedné chyby při první střelecké položce vstoje. V rámci světových šampionátů si dojela pro čtvrtou medaili a druhou z individuálních soutěží.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2021